Rodiesi – abitanti di Calitea
Rodiesi – abitanti di Rodi (città)
Rodiesi – abitanti di Rodì Milici